Куадра́до () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Сантамария Куадрадо, Абель Бениньо (1927—1953) — кубинский революционер, брат Аиде
 Сантамария Куадрадо, Аиде (1923—1980) — кубинский политический деятель, сестра Абеля
 Харди Куадрадо, Андреа (род. 1990) — испанская горнолыжница
 Куадрадо Деэса, Вероника Мария (род. 1979) — испанская гандболистка
 Куадрадо Ромеро, Хосе Фернандо (род. 1985) — колумбийский футболист, вратарь
 Куадрадо Бельо, Хуан Гильермо (род. 1988) — колумбийский футболист, полузащитник